Welt am Abend war der Titel zweier voneinander unabhängigen Tageszeitungen:

 Die Welt am Abend, erschien vom 11. August 1922 bis 16. September 1933 in Berlin; siehe Welt am Abend (Berlin)
 Welt am Abend. Das österreichische Abendblatt, erschien vom 1. Oktober 1946 bis 30. Oktober 1948 in Wien; siehe Welt am Abend (Wien)